Kasano ima više značenja:
 Kasano (Avelino)
 Kasano (Benevento)
 Kasano (Pjačenca)